Paatzig ist der deutsche Name von zwei Ortschaften in der Woiwodschaft Westpommern in Polen: 
 Paatzig, ehemals im Kreis Cammin, Ort in der Gmina Wolin; siehe: Piaski Wielkie
 Paatzig, ehemals im Kreis Regenwalde, Ort in der Gmina Resko; siehe: Piaski (Resko)

Siehe auch:
 Patzig (Begriffsklärung)